Tytus Peszyński (zm. 1881), powstaniec listopadowy, ziemianin
 Tytus Peszyński (zm. 1863), powstaniec styczniowy